The Best of Bob Dylan — музична збірка американського автора-виконавця пісень Боба Ділана, видана 15 листопада 2005 року лейблом Columbia. Альбом був доступний у діджіпак-форматі і досяг № 53 у США.

Список композицій

Примітки

Посилання 
 «The Best of Bob Dylan»  на Discogs

Альбоми Боба Ділана
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records